Parapara bezeichnet
 Para Para, ein Tanz
 Parapara (Neuseeland), eine Siedlung in Neuseeland
 Parapara (Venezuela), eine Siedlung im Bundesstaat Guárico, Venezuela
 Parapara River, ein Fluss in Neuseeland